Order Zasługi Wojskowej (Argentyna)
 Order Zasługi Wojskowej (Bawaria)
 Order Zasługi Wojskowej (Boliwia)
 Order Zasługi Wojskowej (Bośnia i Hercegowina)
 Order Zasługi Wojskowej (Brazylia)
 Order Zasługi Wojskowej (Bułgaria)
 Order Zasługi Wojskowej (Chile)
 Order Zasługi Wojskowej (Ekwador)
 Order Zasługi Wojskowej (Filipiny)
 Order Zasługi Wojskowej (Francja)
 Order Zasługi Wojskowej (Hesja)
 Order Zasługi Wojskowej (Hiszpania)
 Order Zasługi Wojskowej (Iran)
 Order Zasługi Wojskowej (Kuba)
 Order Zasługi Wojskowej (Liberia)
 Order Zasługi Wojskowej (Macedonia)
 Order Zasługi Wojskowej (Maroko)
 Order Zasługi Wojskowej (Meksyk)
 Order Zasługi Wojskowej (Mongolia)
 Order Zasługi Wojskowej (Paragwaj)
 Order Zasługi Wojskowej (Rosja)
 Order Zasługi Wojskowej (Rumunia)
 Order Zasługi Wojskowej (Santo  Domingo)
 Order Zasługi Wojskowej (Toskania)
 Order Zasługi Wojskowej (Wirtembergia)
 Order Zasługi Wojskowej i Cywilnej Adolfa Nassauskiego (Luksemburg)
 Order Zasługi Wojskowej Karola Fryderyka (Badenia)
 Order Zasługi Wojskowej Morskiej Marii Krystyny (Hiszpania)

Zobacz też 
 Order Zasługi (ujednoznacznienie)
 Order Zasługi Cywilnej (ujednoznacznienie)
 Krzyż Zasługi Wojskowej (ujednoznacznienie)
 Medal Zasługi Wojskowej (ujednoznacznienie)